Ajapnyak (armeniska: Աջափնյակ վարչական շրջան, Ajapnyak varčakan šrĵan), är ett av de tolv distrikten i Jerevan i Armenien. Stadsdelen ligger nordväst om stadens centrum och gränsar till Arabkir i öster, Davtashen i norr, Kentron i sydväst och Malatia-Sebastia i söder. Floden Brazdan bildar en naturlig gräns i öster.  Ajapnyak betyder bokstavligt "högra stranden", vilket refererar till att distriktet ligger på floden Hrazdans högra strand. 

Vid 2011 års folkomröstning var invånarantalet . År 2016 uppskattades invånarantalet till omkring . Ajapnyak bebos huvudsakligen av armenier som tillhör Armeniska apostoliska kyrkan.

Kultur

Michael Mirzoyans musikskola, som öppnade 1957, ligger i Ajapnyak. Aavet Gabrielyans konstskola öppnade 1971 och Maratuk kulturcentrum för folksånger och dans 1983. I stadsdelen finns också Anahit Tsitsikyans musikskola, Zartonk barnestetiska utbildningscentrum och Ajapnyaks estetiska utbildningscentrum.

Ekonomi
I Ajapnyak finns huvudsakligen små återförsäljare och servicecentra med småindustriområden i distriktets östra del.

De flesta industrianläggningarna tillkom under 2000-talets första decennium. Proshyans konjaksfabrik grundades dock 1885, och har varit lokaliserad till Ajapnyak sedan 1980. 

I distriktet ligger Armeniska statens medicinska centrum, som är Jerevans största sjukhus.

Utbildning

Av högre utbildning finns i distriktet Haybusak University of Yerevan, som öppnades 1990, och Yerevans lantbruksuniversitet, som öppnade 1992.

Det vetenskapliga forskningscentret Jerevans fysikinstitut grundades 1943. År 1993 öppnade också Monte Melkonians militärakademi  och 2011 Tumo Center for Creative Technologies.

Källor
Denna artikel är baserad på artikeln Ajapnyak District på engelskspråkiga Wikipedia.

Externa länkar

Jerevans distrikt